Kadyks (hiszp. Cádiz) – miasto w południowo-zachodniej Hiszpanii
 Cadiz – miasto na Filipinach
Miejscowości w USA:
 Cadiz – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Cadiz – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Trigg
 Cadiz – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Cadiz – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
Gminy w USA:
 Cadiz (ang. Cadiz Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Cadiz (ang. Cadiz Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green